A kobudó (古武道, Hepburn-átírással: Kobudō vagy Ko-budō) japán kifejezés, jelentése "régi" (ko) "harcművészeti stílus (budo).

A kobudó kifejezés alatt értett stílusokat három nagyobb csoportra lehet osztani.

Japán kobudó 
Japánul: Nihon Kobudo, eredetileg Kobujutsu, japán összes lakossági rétegének – akik  nem tartoztak a professzionális harcosokhoz (Bushi,  szamuráj) – középkori fegyverrendszere. Illetve a "régi Budo" (harcművészet) értelemben is használt kifejezés, mely magában foglalja a koryu rendszereket (pl: Iaidzsucu, Kendzsucu stb.).

Okinava kobudó 
A mára Japánhoz tartozó Okinaván kifejlesztett fegyverrendszer elnevezése ("régi Budo"-t jelent). A különféle mezőgazdasági eszközök fegyverként való használatát tanítja. Kialakulása a szigetet (és a Rjúkjú szigetcsoportot) ért folyamatos japán támadások és a fegyverviselés 1609-es betíltására vezethető vissza. Ha külön nem jelöljük meg, akkor a 'kobudó' kifejezés alatt az okinawai kobudót értjük.

Modern kobudó 
Az okinava kobudó rendszerek alapján létrehozott, de japán (vagy okinawai) kötődéssel, kapcsolattal nem rendelkező stílusokat értjük alatta.

Források 
 Japán-angol Kendó Szótár
 Oshukai - Okinawa Kobudo 

Japán harcművészetek